Atsushi Shirai (1966) – ex calciatore giapponese
 Hiroshi Shirai (1937) – karateka e maestro di karate giapponese
 Hiroyuki Shirai (1974) – ex calciatore giapponese
 Hisao Shirai (1946-2019) – animatore giapponese
 Io Shirai, ring name di Masami Ōdate (1990) – wrestler giapponese
 Kenzō Shirai (1996) – ginnasta giapponese
 Kōsuke Shirai (1994) – calciatore giapponese
 Mio Shirai (1988) – ex wrestler giapponese